Das Dameneinzel der US Open 2021 war ein Tenniswettbewerb in New York City, der vom 30. August bis 11. September 2021 stattfand.

Vorjahressiegerin war Naomi Ōsaka, die das Turnier erstmals 2018 gewonnen hatte und in diesem Jahr bereits in der dritten Runde ausschied.

Im Endspiel standen mit der Kanadierin Leylah Fernandez und der britischen Qualifikantin Emma Raducanu zwei Teenager. Das gab es zuletzt im Finale von 1999, in dem sich Martina Hingis und die damalige Siegerin Serena Williams gegenüberstanden. Es war zugleich das erste Mal in der Geschichte, dass eine Qualifikantin ein Grand-Slam-Finale erreicht hatte. Folglich stellte Raducanus Sieg als Qualifikantin ebenso ein Novum dar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 24. bis 27. August 2021 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Dameneinzel
2021